Carlos Guillermo Eugenio, margrave de Baden-Rodemachern (1627-1666) fue margrave de Baden-Rodemachern y canónigo en Colonia. Era hijo del margrave Germán Fortunato de su primer matrimonio con Antonia Isabel (m. 12 de enero de 1635), una hija de Cristóbal de Criechingen.

Fue chambelán del rey Fernando IV y canónigo del cabildo catedralicio en Colonia. No se casó y falleció sin descendientes que lo sucedieran. Con su muerte, la línea más joven de Baden-Rodemachern se extinguió y Baden-Rodemachern retornó a Baden-Baden — aunque el propio Rodemachern fue ocupado por Francia en la época.

Ancestros

Véase también 
 Margraviato de Baden
 Anexo:Soberanos de Baden

Referencias 
 Johann Christian Sachs: Einleitung in die Geschichte der Marggravschaft und des marggrävlichen altfürstlichen Hauses Baden, Karlsruhe, 1769, parte 3, p. 312,

Notas 

Margraves de Baden del siglo XVII (casa de Zähringen)
Margraves de Baden-Rodemachern